Самардзис () — фамилия.
 Самардзис, Георгиос (1868—1925) — греческий художник художник и музыкант конца 19-го — начала 20 веков.
 Самардзис, Димитриос Георгиу (в монашестве Дамиан; род. 1935) — иерарх Иерусалимской православной церкви, предстоятель автономной Синайской православной церкви.